Minion steht für:
 Minion (Schriftart), digitale Satzschrift
 Minion, Figur aus der Animationsfilmreihe Ich – Einfach unverbesserlich

 Knight of the Apocalypse, original The Minion, Horrorfilm von Jean-Marc Piché (1998)

ehemalig:
 Minion (Warenhaus) in Athen, Griechenland
 Minion (Automarke), britische Automarke

Personen:
 Frank Minion (* 1929), US-amerikanischer Jazzsänger
 Joseph Minion (* 1957), US-amerikanischer Regisseur und Drehbuchautor

Siehe auch:
 Minions, US-amerikanischer Animationsfilm von Pierre Coffin und Kyle Balda (2015)
 Mignon (Begriffsklärung)